Maruapula (Extension 23)
 Maruapula (Extension 39)